Inés de Merania (c. 1215 - 7 de enero de 1263) perteneció a la Casa de Andechs y fue una consorte real austriaca. A través de sus dos matrimonios, fue Duquesa de Austria desde 1230 hasta 1243 y Duquesa de Carintia desde 1256 hasta su muerte.

Familia 

Inés era hija del duque Otón I de Merania y la condesa Beatriz II de Borgoña, miembro de la Casa de Hohenstaufen. Por parte de su padre, era una nieta de Agnes de Wettin. Sus tías eran Inés María de Andechs-Merania, Reina consorte de Francia, Gertrudis de Merania, Reina consorte de Hungría, y Eduvigis de Silesia, duquesa consorte de Polonia, más tarde canonizada como santa. Por parte de su madre, Inés era bisnieta del Emperador Federico Barrbaroja.

Su hermano Otón II (m. 1248) sucedió a su padre como Duque de Merania y Conde de Borgoña mientras que su hermana Beatriz (m. 1271) se casó con el conde de Ascania Germán II de Weimar-Orlamünde. Su hermana menor Adelaida (m. 1279) se casó con Hugo III de Chalon y sucedió a su hermano Otón como condesa de Borgoña.

Matrimonio 
En 1229 se casó Federico de Babenberg, hijo y heredero del duque Leopoldo VI de Austria. Su marido, que era conocido como "el Pendenciero", acababa de divorciarse de su primera esposa Eudokia Laskarina ("Sofía"), hija del emperador bizantino Teodoro I Láscaris, al no poder tener hijos. Sucedió a su padre como duque austriaco en 1230. Aprovechando la dote de su esposa, que incluía grandes propiedades de los Andechs en la Marca de Carniola y la Marca víndica, comenzó a llamarse a sí mismo "Señor de Carniola" desde 1232.

Sin embargo, Federico II también se divorció de Inés por falta de hijos en 1243. El belicoso duque inició entonces una guerra con Béla IV de Hungría, falleciendo en 1246 en la Batalla del río Leitha. Su muerte conllevó la extinción de la línea masculina de la dinastía Babenberg. La herencia recayó en su hermana Margarita y su sobrina Gertrudis.

A partir de 1250 Agnes aparece como esposa de Ulrico de Sponheim, hijo del duque Bernardo de Carintia. Ulrico sucedió a Federico de Austria como Señor en Carniola y se convirtió en duque de Carintia a la muerte de su padre en 1256. La pareja tuvo dos hijos, pero ambos murieron jóvenes. Inés murió en 1263 y fue enterrada en Abadía de Stična en la Marca víndica (ahora en Eslovenia). Después de la muerte de su segundo marido en 1269, su dote pasó al rey Otakar II de Bohemia.

Antepasados

Nota

Enlaces externos 

Fallecidos en 1263
Nacidos en los años 1210
Nobles de Austria del siglo XIII
Austríacas del siglo XIII